A Szojuz (oroszul: Союз, magyar jelentése: szövetség) orosz szó, amely utalhat az alábbiakra:
Szojuz-program, szovjet-orosz űrkutatási program
Szojuz, szovjet-orosz hordozórakéta-család
Szojuz, szovjet-orosz űrhajó-család
Szojuz, szovjet-orosz kutatóállomás a Déli-sarkon
Szojuz, szovjet motorkerékpár
Szojuz, falu Oroszország Permi határterületének Kujedai járásában
Szojuz, gázturbinás sugárhajtóműveket és rakétahajtóműveket gyártó orosz gépgyár Moszkvában